Termin glikohidrolaza alkilisane DNK (otpuštanje metiladenina i metilguanina) ima više značenja.

 DNK-3-metiladeninska glikozilaza I, enzim
 DNK-3-metiladeninska glikozilaza II, enzim